Гороженица — название населённых пунктов в России:
 Гороженица — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Гороженица — деревня в Костромском районе Костромской области.